Bosna kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Bosna, flod,

Bulgarien 

 Bosna (berg), Burgas, 
 Bosna (distrikt), Silistra, Obsjtina Sitovo, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar